Зеленград може да се отнася за:

 Зеленград, на гръцки Месоврахо, село в дем Нестрам, Гърция;
 Зеленград, село в община Пробищип, Северна Македония;
 Зеленград, село в община Обровац, Хърватия;
 Зелен град, крепост в Сърбия.

 Вижте също
 Зелениград, село в Трънско, България